Cystophora désigne : 
 en nomenclature zoologique, Cystophora Nilsson, 1820, un genre de mammifère carnivore, de la famille des Phocidae, qui n'a qu'une seule espèce : Cystophora cristata ou Phoque à capuchon, 
 en nomenclature botanique, Cystophora J.Agardh, 1841, un genre d'algues brunes de la famille des Sargassaceae.

Homonymie de genre en biologie